Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин — соревнование по шашкам, проводится с 1973 года.

Наибольшим количеством титулов - 11 обладают Нина Хукман-Янковская и Карен Ван Лит. 5 титулов у Барбары Грас, 4 титула у Тани Чуб и Виталии Думеш.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам